Фёдор Петрович Харитонов (1907, Рязанская губерния — 1991, Москва) — сотрудник советских спецслужб, начальник 4-го Управления КГБ при СМ СССР и член Коллегии КГБ, генерал-лейтенант (1945).

Биография 
Родился в русской семье крестьянина-середняка. В 1919 закончил 4 класса сельской школы в селе Пехлец Княжовской волости Ряжского уезда (ныне Ряжский район Рязанской области), с мая 1919 работал в хозяйстве отца, в апреле 1924—апреле 1926 заведовал избой-читальней в родной деревне, с мая 1926 работал гасильщиком бандеролей фабрики «Работник» в Пехлеце, в марте 1928—сентябре 1929 — председатель колхоза «Свобода» в дер. Фролово.

В РККФ с 1929, служил в частях ПВО Морских Сил Балтийского Моря в Кронштадте: краснофлотец 41-го зенап (октябрь 1929 – март 1931), политрук бригады ПВО (апрель 1931—декабрь 1933), одновременно в 1932 окончил рабфак в Кронштадте.

С 1933 года служил в органах внутренних дел и госбезопасности. В декабре 1933—сентябре 1935 работал в ОО ОГПУ Морских Сил Балтийского моря, одновременно в 1934 окончил 2-годичный комвуз при ПУР Морских Сил, с октября 1935 – в ЦШ ОГПУ – НКВД, с 1 сентября 1937 работал в секретно-политическом отделе — оперуполномоченный 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ (затем 4-й отдел 1-го Управления и 2-й отдел ГУГБ) НКВД СССР, в 1939 — марте 1940 – заместитель начальника 4-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

Последовательно занимал следующие должности:
 Заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР (март 1940 – 26 февраля 1941 г.)
 Нарком внутренних дел Казахской ССР (26 февраля – 31 июля 1941 г.)
 Заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР (6 августа 1941 – 7 мая 1943 г.)
 Нарком внутренних дел Туркменской ССР (7 мая 1943 – 21 октября 1946 г.; в 1946 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт без защиты диплома)
 Начальник Специального главного управления МВД СССР «Главспеццветмет» (21 октября 1946 – март 1953 г.)
 Начальник Главного управления золото-платиновой промышленности Министерства металлургической промышленности СССР (апрель – июль 1953 г.)
 Начальник 4-го Управления МВД СССР (16 июля 1953 – 17 марта 1954 г.), член Коллегии МВД СССР (15 июля 1953 – 13 марта 1954 г.)
 Начальник 4-го Управления КГБ при СМ СССР (17 марта 1954 – 23 февраля 1957 г.), член Коллегии КГБ при СМ СССР (13 марта 1954 – 16 февраля 1957 г.)
 Старший советник КГБ при МОБ Китая (23 февраля – май 1957 г.)
 Старший советник КГБ при МГБ Румынии (май 1957 – январь 1960 г.)

С мая 1960 – на пенсии. Проживал в Москве. Скончался в 1991 году.

Звания 
 сержант ГБ (20 июня 1936 г.)
 лейтенант ГБ (4 апреля 1939 г.)
 майор ГБ (22 октября 1940 г., произведён, минуя звания старшего лейтенанта и капитана ГБ)
 полковник ГБ (14 февраля 1943 г.)
 комиссар ГБ (15 января 1944 г.)
 комиссар ГБ 3-го ранга (2 июля 1945 г.)
 генерал-лейтенант (9 июля 1945 г.)

Награды 
 2 ордена Ленина (26 апреля 1940 г., 5 ноября 1954 г.)
 Орден Красного Знамени (30 января 1951 г.)
 2 ордена Красной Звезды (20 сентября 1943 г., 3 ноября 1944 г.)
 Нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД» (4 февраля 1942 г.)
 Нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности» (23 декабря 1957 г.)
 Медали

Примечания

Литература 
 Н. В. Петров, К. В. Скоркин «Кто руководил НКВД 1934—1941», Москва, 1999.

Ссылки 
 История отечественных спецслужб и правоохранительных органов

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Народные комиссары и министры Туркменской ССР